Lipponer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Lipponer, deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Bankmanager und Autor